«Письмо́ трёхсо́т» — под этим названием обозначают серию писем, первое из которых обширная «Докладная записка» объёмом в 21 машинописную страницу, подписанная большой группы советских учёных, была направлена в Президиум ЦК КПСС 11 октября 1955 года. Докладная записка содержала оценку состояния биологии в СССР к середине 1950-х годов, критику научных взглядов и практической деятельности Т. Д. Лысенко, «лысенковщины», являвшегося в то время одним из руководителей биологической науки в стране. Она в конечном счёте явилась причиной отставки Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ, а некоторых его приверженцев и ставленников — с других руководящих постов в системе Академии наук СССР.

Положение в биологических науках в СССР во время подготовки письма 

В конце 1940-х и начале 1950-х годов, пользуясь поддержкой руководства КПСС и Советского государства, академик Т. Д. Лысенко с помощью коммунистической и псевдонаучной фразеологии развивал и распространял свои теории, поддерживал своих единомышленников и расправлялся со своими противниками. Научная дискуссия в биологии во времена Лысенко фактически была под запретом. Оппонентов Лысенко изолировали и устраняли, в том числе и физически.

Однако в научной среде росло понимание того, что десятилетия монополии Лысенко нанесли непоправимый вред не только биологической науке, но и престижу страны. К середине 1950-х годов на фоне бурного развития физических и химических наук в стране и за рубежом, впечатляющих успехов в генетике и молекулярной биологии в мире (открытия и экспериментальные исследования в ядерной физике, развёртывание крупномасштабной космической программы, открытие структуры и понимание принципа репликации ДНК, хранения и передачи генетической информации) позиция Лысенко, цепь его громких обещаний успехов мичуринской биологии показывали бесплодность монопольно развиваемого «направления», а самого Лысенко выводила в разряд одиозных фигур в науке.

После смерти Сталина противостояние в биологической науке в СССР возобновилось. Учёные-биологи — приверженцы классической генетики — и раньше часто обращались с письмами к руководству страны (в ЦК КПСС, Совет Министров СССР и даже в Генеральную прокуратуру СССР). В них авторы писали об огромном вреде, который принесла стране деятельность Лысенко и его соратников. Так как никакой реакции на эти частные письма не было, возникла идея о коллективном обращении.

Обсуждение письма и его итоги 
Никита Хрущёв, лично симпатизировавший Т. Д. Лысенко, узнав о письме, назвал его «возмутительным». В то же время, заместитель министра сельского хозяйства СССР (а позднее министр высшего и среднего специального образования РСФСР) В. Н. Столетов, симпатизировавший авторам письма, предложил Хрущёву организовать широкую научную дискуссию, в которой сторонники «правильного» учения (лысенковцы) якобы непременно победят и докажут свою правоту. Замысел Столетова оказался верным: дискуссия обеспечила авторам письма ещё более широкую поддержку и известность в научных кругах и привела к почти полной изоляции Лысенко, даже несмотря на его поддержку «сверху».

Список биологов, подписавших письмо 

гл. — главный 
д.(к.) […] н. — доктор (кандидат) […] наук (сокращения: б. — биологических, с.-х. — сельскохозяйственных, ф.-м. — физико-математических, эк. — экономических) 
действ. чл. — действительный член 
дир. — директор 
журн. — журнал 
зав. — заведующий 
ин-т — институт 
каф. — кафедра 
лаб. — лаборатория 
[…] н. с. — […] научный сотрудник (сокращения: с. — старший, м. — младший) 
отд. — отдел 
проф. — профессор 
ред. — редактор 
фак-т — факультет 
чл.-кор. — член-корреспондент

Учёные смежных наук, подписавшие письмо

Учёные, приложившие отдельные заявления в ЦК КПСС в связи с письмом

Дополнительные списки 
21 декабря 1955 года (дата вписана рукой Н. П. Дубинина) в ЦК КПСС было направлено дополнительное письмо следующего содержания:

Под ним стоят подписи биологов:

Дополнительное письмо биологов сопровождало письмо представителей смежных наук:

Его подписали:

Комментарии

Примечания

Литература 
 В Президиум ЦК КПСС. Письмо 1955 года // Правда, 13 января 1989. (Письмо опубликовано с купюрами)
  
 Открытый архив СО РАН. Письмо сибирских учёных в ЦК КПСС по поводу деятельности Т. Лысенко 
  Сойфер В. Н. Первое падение, Глава XV. В кн. Власть и наука

История биологии
Трёхсотё
Наука в СССР
1955 год в СССР
1955 год в науке
Октябрь 1955 года
События 11 октября
Мичуринская биология